Премия «Золотой глобус» за лучший сценарий — престижная награда Голливудской ассоциацией иностранной прессы, присуждаемая ежегодно с 1948 года. При номинировании не делается различий между оригинальной версией и адаптацией. В период с 1956 по 1965 годы награда не вручалась.

Ниже приведён полный список победителей и номинантов.

1948—1950

1951—1955

1966—1970

1971—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

2021—2023

Ссылки 
 
 
 

Номинации кинопремии «Золотой глобус»
Премии за сценарий